Baby Doll (Marion Mary) es una supervillana de DC Comics personaje ficticia de la serie animada de Batman.

Historia 
Fue un personaje creado exclusivamente para la serie por Paul Dini. Su nombre real es Marion Louise 'Mary' Dahl y en la versión para Latinoamérica el personaje fue traducido como "Muñequita". 

Dahl fue una actriz que nació con una rara enfermedad que le impidió crecer, por lo que toda su vida vivió con el aspecto físico de una niña de cinco años. Se hizo famosa por un breve periodo en que desempeñó el personaje protagónico Baby Doll en la serie de televisión "Love that Baby" (cuando ella tenía aproximadamente veinte años) con su frase cliché: "¡No fue mi intención!". La serie y su personaje fueron disminuyendo en popularidad con el paso del tiempo y para la última temporada los productores decidieron añadir a un nuevo miembro de la familia: el primo de la Muñequita llamado Spunky. La serie empezó a despuntar nuevamente pero Dahl se enfadó porque toda la atención y la popularidad se volcaron hacia el nuevo personaje cuyo principal motivo era ridiculizarla, por lo que decidió abandonar el programa dejando sin empleo a los demás actores que participaban y empezó una nueva etapa como actriz de drama. 
 
Obtuvo un papel en "Macbeth" pero obtuvo pésimas críticas y fracasó rotundamente, poco después al ver que su carrera como actriz se estaba acabando quiso regresar al programa que le había dado fama y popularidad pero fue demasiado tarde, la serie se había cancelado definitivamente y ella jamás pudo volver a obtener algún papel en la televisión. Sin trabajo y llena de rencor enloqueció finalmente y juró vengarse de aquellos que ella creía habían arruinado su carrera, secuestrando diez años después uno a uno al casting de la serie ocultándolos en el viejo set de grabación. Batman descubrió el motivo de las misteriosas desapariciones e infiltró a Robin disfrazándolo de Spunky pudiendo así, capturarla finalmente.

Fue un personaje que tuvo unas cuantas apariciones posteriores en la serie, siendo una de las más recordadas el episodio donde se une a Killer Croc, identificándose con el villano y el rechazo general que sufre por su apariencia física.

Enemigos de Batman
Actores ficticios
Supervillanos de DC Comics
Supervillanos de sexo femenino

fr:Liste des ennemis de Batman#Ennemis dans les films et les séries télévisées